Miguel Leache Resano (Pamplona, Navarra, 1959) es un artista de origen navarro. Destacado por el uso de la metáfora y el misterio en sus obras pictóricas y fotográficas.

Obra 
Su obra se centra esencialmente en la fotografía y en obras pictóricas, en las que desataca el empleo de la técnica de la acuarela. Además también podemos remarcar el uso del cincelaje en muchos de sus cuadros.

En cuanto a su obra fotográfica podemos destacar una de las últimas obras más importantes del artista, Rápido REM. Esta se trata de un fotolibro, en formato leporello en el cual se busca captar el momento justo en el que los pasajeros del metro de Tokio duermen."Estuve tres veces en Tokio y, en dos de ellas, viví prácticamente en el subsuelo. Preguntaba cada vez que tenía oportunidad. Cuando subía a la superficie, aprovechaba para tener conversaciones en bares, bancos de parque, restaurantes, en el tren de camino al aeropuerto e incluso, por correo electrónico o correo postal. Llevaba un cuestionario en el bolsillo. El tema de conversación, el sueño y los sueños, siempre resulta atractivo.

Llegué a la conclusión de que el Inemuri, ese sueño educado y vigilante, podría ser, al menos en parte, una forma ‘folclórica’ de ocultar algo más racional."

Miguel Leache

Exposiciones individuales 

 2002 Sala de Cultura del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
 2004 Sala Juan Bravo de Madrid organizada por Caja Navarra Ciudadela de Pamplona organizada por el Ayuntamiento de Pamplona.
 2006 Casa de Cultura de Cizur Mayor.
 2007 Programa de G.de N.“Cultur 07”: Nostalgia del suceso.
 2010 Museo Gustavo de Maeztu de Estella Galería Kalon, Tudela.

Exposiciones colectivas 

 2003 Sala de Cultura del Ayuntamiento de Cizur.
 2007 “Silencios”, Sala Baluarte de Pamplona VIII Bienal de Artes Plásticas de Pamplona Teatro Gayarre. La casa de Bernarda Alba.
 2008 VIII Bienal de Pintura de Estella Bienal de Pintura Ciudad de Tudela Teatro Gayarre. Tres Hermanas Art Valencia”, Valencia.
 2009 IX Bienal de Artes Plásticas de Pamplona.

Museos 

 Colección Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona
 Filmoteca Vasca
 Ayuntamiento de Estella, Museo Gustavo de Maeztu

Referencias

Enlaces externos 

 https://fotogasteiz.com/fotolibro-miguel-leache/
 https://www.revistacallemayor.es/reflejos-e-interrogantes-en-la-pintura-de-miguel-leache/
 https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/sala-el-polvorin-la-ciudadela/navarra/pamplona-iruna/miguel-leache/32588
 http://pinnac.museogustavodemaeztu.com/leache-resano-miguel/

Nacidos en Pamplona
Pintores de España del siglo XXI
Fotógrafos de España del siglo XXI